Штайнбрунн () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Айзенштадт. . Официальный код  —  10316.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Клаус Мецголитс (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.

 СДПА занимает 15 мест.
 АНП занимает 6 мест.
 АПС занимает 1 место.
 Зелёные занимают 1 место.

Примечания 

Общины Бургенланда